Western Freeway ist der Name

folgender Straßen:
Western Freeway (Hampton Roads) in Virginia, USA
Western Freeway (Queensland) in Brisbane, Australien
Western Freeway (Victoria) in Australien
Western Freeway (Indien) in Mumbai, Indien

folgender Musikalben:
Under the Western Freeway